Příjmení Krnovský nosí více různých osobností

 Jan IV. Krnovský (asi 1440–1483), kníže krnovsko-ratibořský
 Jan Jiří Krnovský (Johann Georg von Jägerndorf; 1577 – 1624), krnovský vévoda a český vojevůdce
 Mikuláš V. Krnovský (1409–1452), kníže ratibořský

 Barbora Krnovská (? – 1510/11), osvětimská kněžna z rodu opavských Přemyslovců
 Hedvika Minsterberská (? – 1531), kněžna krnovská a minsterbersko-olešnická, hraběnka kladská
 Kněžna Marie Aglae Lichtenštejnská, vévodkyně Opavská a Krnovská, hraběnka z Rietbergu

Související články 
 Krnov